Тази страница представя турнира за купата на България по футбол, провеждащ се през сезон 2002/2003. Включени са само срещите от финалната фаза на турнира. Всяка една от 28-те области излъчва свой представител за участие в турнира за Купата на България. 28-те отбора играят в квалификационен кръг, за да излъчат 16 участника в I кръг на турнира, които срещат 16-те отбора от „Б“ група. Квалификациите са разделени на териториите на 4-те „В“ групи и така за I кръг се изпълчват по четири отбора от Североизточна, Северозападна, Югозападна и Югоизточна България. Победителят получава право на участие в турнира за Купата на Уефа за следващия сезон.

I кръг 
Липсват данни за изиграните мачове

II кръг 
9 октомври 2002 г.:

 Отборите на ФК Берое (Стара Загора) и Берое (Стара Загора) нямат нищо общо помежду си. Първият клуб участва в ОФГ – Стара Загора и има аматьорски статут. Основан е през 1999 г. след обединението на оригиналния Берое и Олимпик-Тетевен. Вторият клуб през този сезон участва в първенството на Първа професионална лига („Б“ ПФГ) и се води наследник на обединения клуб „Олимпик-Берое“ от 1999 г.

1/16 финали 
29/30 октомври и 16/20 ноември 2002 г.

1/8 финали 
30 ноември и 6/7 декември 2002 г.:

1/4 финали 
19 февруари/4 март и 4/12 март 2003 г.:

Полуфинали 
16 април и 3 май 2003 г.:

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Головской (48); 2:0 Симонович (82); 2:1 Хидиуед (89)

 Съдия: Иван Добринов

Източници 
 bulgarian-football.com

0